Maphumulo steht für:
 Maphumulo (Gemeinde), eine Gemeinde in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Maphumulo (KwaZulu-Natal), eine Stadt in KwaZulu-Natal, Südafrika; Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde
 Maphumulo (Mpumalanga), ein Hügel in der Provinz Mpumalanga

Maphumulo ist der Name folgender Personen:
 Khanyo Maphumulo, eine südafrikanische Sängerin
 Mhlabunzima Maphumulo, zweiter Präsident des Congress of Traditional Leaders in South Africa (1991 ermordet)